Die 36. Rallye Deutschland war der 9. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2018. Sie dauerte vom 16. bis zum 19. August 2018 und es wurden insgesamt 18 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Der Este Ott Tänak (Toyota) fuhr am Freitag fünf Bestzeiten bei sechs Wertungsprüfungen (WP) und führte vor Sébastien Ogier (M-Sport) die Rallye an. Ogier griff am Samstag Tänak an, fiel aber nach einem Reifenschaden zurück. Ab diesem Zeitpunkt fuhr Tänak ohne Zwischenfälle zum Sieg.

In der ersten WP am Sonntagmorgen musste zuerst der bis dahin drittplatzierte Jari-Matti Latvala (Toyota) wegen einer defekten Hydraulikpumpe, was kurz darauf einen Getriebeschaden zur Folge hatte, sein Auto abstellen. Danach kam der zweitplatzierte Dani Sordo (Hyundai) von der Straße ab und beschädigte seine Front stark. Ohne Windschutzscheibe kam Sordo mit Verspätung ins Ziel der WP 16.

Vom Pech seiner Rivalen profitierte Thierry Neuville (Hyundai). Der Belgier hatte Probleme mit der Abstimmung seines Autos und er war kaum in der Lage, mit dem Tempo der Schnellsten mitzuhalten. Trotzdem war die Rallye für Neuville ein Erfolg mit 19 gewonnenen Punkten für Gesamtrang zwei und Platz fünf in der Powerstage.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 60 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Website: https://www.wrc.com/
 Offizielle Website: https://www.adac-rallye-deutschland.de/

Einzelnachweise 

Deutschland
2018